Подъём может означать:
 «Подъём» — выпуклая часть ноги от пальцев к щиколотке, над ступнёй.

Населённые пункты 
 Подъём — село в Пичаевском районе Тамбовской области.
 Подъём — посёлок в Тюменском районе Тюменской области.

Другое 
 «Подъём!» — российская поп-группа.
 «Подъём» — российский новостной интернет-проект.
 «Подъём» — концертный альбом рок-группы Nautilus Pompilius.
 «Подъём» — российский ежемесячный литературно-художественный журнал (Воронеж).
 «Подъём» — шестой эпизод третьего сезона телесериала «Игра престолов».